Лук'янов: — російське прізвище.

 Лук'янов Анатолій Григорович (1919—1986) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1942).
 Лук'янов Анатолій Іванович (1930—2019) — радянський партійний і державний діяч, російський політик.
 Лук'янов Валентин Володимирович (1947—1995) — шаховий композитор.
 Лук'янов Владислав Валентинович (нар. 1964) — український політик та підприємець, народний депутат України 5-го та 6-го скликань.
 Лук'янов Григорій Степанович — прапорщик російської армії.
 Лук'янов Іоанн — старообрядницький священик.
 Лук'янов Олексій Миронович (1910—1991) — ерзянський поет, прозаїк, журналіст.
 Лук'янов Сергій Володимирович (1910—1965) — радянський актор театру та кіно.
 Лук'янов Степан Омелянович — український піаніст і музичний педагог, директор Київського музичного училища імені Р. Глієра у 1958—1962 роках.

Див. також 
 Лук'янова

прізвища